Иван Иванов Батанджиев е виден български геолог.

Дейност 
Роден е на 18 януари 1936 година в София. Син е на спортния деец Иван Батанджиев и внук на Христо Батанджиев, който е един от шестимата основатели на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Иван Батанджиев учи в Немското училище в София (1943 – 1944), в прогимназия „Тодор Минков“ (1943 – 1949), във II мъжка гимназия (1949 – 1953) и в Минно-геоложкия институт, от който получава квалификация инженер-геолог проучвател (1953 – 1958).

От 1962 до 1992 година 30 години Батанджиев работи в Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките. В периода 1992 – 1994 година ст.н.с. доктор Иван Батанджиев става председател на Комитета по геология, като се опитва да реформира дейността му – опитва се да разрещи някои от проблемите на комитета в Либия, представя реферативни доклади в Хюстън, Лондон, Малта и Ню Орлинс за нефтогазоносната перспективност на България и се опитва да спре изнасянето на информация от Геофонда.

Батанджиев има научни приноси в областта на структурно-тектонския анализ, както микро, така и макро, структурния контрол на епитермални рудни минерализации, предимно златно-сребърни, развитието на постмагматичната хидротермална дейност в зоните на киселинно извличане и късноалкалния стадий на хидротермалния процес.

Автор е на многобройни научни трудове.

Родословие

Бележки 

Български геолози
По произход от Гумендже
Родени в София
Български учени от Македония
Възпитаници на Минно-геоложкия университет